Lophiobagrus är ett släkte av fiskar. Lophiobagrus ingår i familjen Claroteidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malartade fiskar
Lophiobagrus